Административно устройство на Нова Зеландия включва 16 региона (англ.: regions; маори: takiwā). Единадесет са управлявани от регионални съвети (regional councils), които са най-високо ниво на местната власт, а пет се управляват от унитарни органи, които са териториални органи (втори ред на местното управление), които също изпълняват функциите на регионалните съвети.

Списък с региони

Територии извън регионалните граници 
Някои отдалечени острови не са включени в регионалните граници. Островите Чатъм не са регион, въпреки че съветът на Чатъм има някои от правомощията на регионален съвет съгласно Закона за управление на ресурсите. Островите Кермадек и субантарктичните острови са обитавани само от малък брой служители на Департамента за опазване и министърът на Опазването е оправомощен да действа като регионален съвет за тези острови.

Източници